Battaglia (italienisch für Schlacht) ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Battaglia (1918–2011), mexikanisch-argentinischer Fußballspieler
 Bates Battaglia (* 1975), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Bruno Battaglia (1923–2011), italienischer Biologe
 Daniele Battaglia (* 1981), italienischer Popsänger, Radio- und Fernsehmoderator
 Dino Battaglia (1923–1983), italienischer Comiczeichner
 Dodi Battaglia (* 1951), italienischer Gitarrist, Sänger und Komponist
 Domenico Battaglia (* 1963), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Neapel
 Enzo Battaglia (1935–1987), italienischer Regisseur

 Frank Battaglia (1910–1971), kanadischer Boxer
 Giovanni Battaglia (* 1893; † unbekannt), italienischer Automobilrennfahrer
 Gozzio Battaglia (~1270–1348), italienischer Kardinal
 Guillermo Battaglia (1899–1988), argentinischer Schauspieler
 Hermann Battaglia (1937–2021), Schweizer Politiker (SP)
 Imma Battaglia (* 1960), italienische Aktivistin und Politikerin
 Johannes Fidelis Battaglia (1829–1913), Schweizer Theologe
 Jorge Battaglia (* 1960), paraguayischer Fußballtorhüter
 Josef Battaglia (1824–1891), österreichisch-böhmischer Gutsbesitzer und Politiker
 Juan Manuel Battaglia (* 1957), paraguayischer Fußballspieler
 Karol Battaglia, Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Letizia Battaglia (1935–2022), italienische Fotografin
 Marco Battaglia (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler
 Matt Battaglia (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Olivier Battaglia (* 1965), Schweizer Politiker (LDP)
 Philippe Battaglia (* 1958), monegassischer Segler
 René Battaglia (* 1939), monegassischer Gewichtheber
 Rik Battaglia (1927–2015), italienischer Schauspieler
 Roberto Battaglia (1909–1965), italienischer Fechter
 Roger Battaglia (1873–1950), polnisch-österreichischer Jurist, Ökonom und Abgeordneter
 Rodrigo Battaglia (* 1991), argentinischer Fußballspieler
 Romano Battaglia (1933–2012), italienischer Journalist und Schriftsteller

 Sebastián Battaglia (* 1980), argentinischer Fußballspieler
 Stefan Battaglia (1911–1977), Schweizer Klarinetten- und Saxophonspieler
 Stefano Battaglia (* 1965), italienischer Jazzmusiker

Battaglia bezeichnet:
 ein musikalisches Schlachtengemälde

Siehe auch:
 Bataille
 Batalla